Sperbersdorf je původní německý název více českých sídel:

 Hrádečná, vesnice, část obce Blatno v okrese Chomutov
 Krahulčí (Dětřichov nad Bystřicí), vesnice, část obce Dětřichov nad Bystřicí v okrese Bruntál
 Krahulčí (Nový Hrádek), vesnice, část městyse Nový Hrádek v okrese Náchod